Матшу Бобо Джало (; родился 10 апреля 2003 года в Алмада, Португалия) — португальский футболист, полузащитник клуба «Пасуш де Феррейра».

Матшу — сын бывшего португальского футболиста Бобо Джало.

Клубная карьера 
Джало — воспитанник клуба «Пасуш де Феррейра». 10 августа 2019 года в матче против дубля столичной «Бенфики» он дебютировал в Сангриш лиге.

Примечания

Ссылки 
 Profile at Liga Portuguesa de Futebol Profissional

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»